Бурле́ск ( ←  ←  «шутка») — разновидность развлекательного театрального эротического шоу, близкого к жанрам мюзикл и водевиль. Такие шоу можно увидеть в кабаре. Основными элементами бурлеск-шоу являются танцевальные, цирковые, комедийные и разговорные номера. Так же, как и в бурлеск-поэзии, бурлеск-шоу применяет способ передачи возвышенного — низким, а низкого — возвышенным стилем. При этом зрительная сторона представления акцентируется сильнее, чем его содержание.

Бурлеск как эротическое шоу является прообразом современного стриптиза.

История бурлеска 
Как развлекательное шоу, бурлеск появился в Европе в середине XIX века. На то время жанр был всё ещё очень близок к поэтической традиции бурлеска и представлял собой в первую очередь комедийное шоу. Первое знаменитое бурлеск-шоу — «Британские блондинки» под руководством Лидии Томпсон (1868-й год), имевшее небывалый успех в США. И в то время, как к началу XX века популярность бурлеска стала сходить на нет, уступив место музыкальной комедии, в Америке он стал стремительно развиваться. Со временем центральное место в постановках стала занимать женская нагота — от коротких юбок танцовщиц кордебалета к полному обнажению артисток. Чтобы компенсировать неумение танцевать, девушки стали создавать изысканные сценические костюмы, реквизит и декорации для своих номеров, что со временем стало важнейшей характеристикой жанра. Кроме танцовщиц, в шоу обычно было несколько музыкальных номеров, участвовали комики, конферансье.

К середине 1930-х годов в США насчитывалось более 150 ведущих артисток бурлеска, включая такие звёздные имена, как Салли Рэнд (изобретательница танца с огромными веерами из перьев, визитной карточки бурлеска), Джипси Роуз Ли, Дикси Эванс, Темпест Сторм, Лили Сент-Сир, Блейз Стар. С бурлеск-театрами работали такие знаменитые джазовые композиторы, как Коул Портер и Лоренц Харт, и комики — Мэй Уэст, Фанни Брайс, Эбботт и Костелло и многие другие.

Постепенно номера становились всё более откровенными, публика — всё более неистовой, а неконтролируемое потребление алкоголя в бурлеск-театрах делало их всё более опасными. Несмотря на небывалую популярность престижных и дорогих бродвейских шоу, в 1935 году по постановлению мэра Нью-Йорка Фьорелло ЛаГуардия на территории штата Нью-Йорк бурлеск был запрещён. В других штатах на бурлеск-шоу были наложены ограничения, касавшиеся в первую очередь дозволенной степени обнажения артисток, которые теперь не могли появляться на сцене без тонкого бюстгальтера или «пэстис» (украшенных и нередко очень дорогих наклеек на соски) и трусиков. Это привело к тому, что артистки высокого уровня стали ещё больше времени уделять костюмам и созданию шоу, не забывая при этом раздеваться в рамках правил. В разное время в бурлеск-театрах появлялись номера с дрессированными птицами, под водой, на трапеции, в декорациях, стилизованных под будуар или роскошную ванную.

В 1970-е на фоне сексуальной революции и расцвета порноиндустрии в бурлеск проник девиз «меньше шоу, больше тела». В это время клубы старались привлечь количеством танцовщиц, но не качеством шоу. Оттуда постепенно стали исчезать комики, музыканты, роскошные костюмы и декорации. К середине 1970-х бурлеск практически стал тем, что сейчас называется стриптизом.

Возрождение бурлеска 

Бурлеск (современное название жанра — «нео-бурлеск») начал возрождаться в начале 1990-х, во многом благодаря усилиям Дикси Эванс, основавшей на своём ранчо в штате Невада музей бурлеска «Exotic World». Для сбора средств на нужды музея был организован ежегодный конкурс «Miss Exotic World Pageant», который с годами превратился в самый престижный бурлеск-фестиваль в мире. В 2006 году музей переехал в Лас-Вегас и стал называться «Burlesque Hall of Fame», а вместе с ним и фестиваль, собирающий сейчас тысячи зрителей и десятки артистов со всего мира под именем «Burlesque Hall of Fame Weekend».

Кроме того, бурлеск-фестивали проводятся в большинстве крупных городов Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии:
 Лондоне (London Burlesque Festival, World Burlesque Games)
 Париже (Paris Burlesque Festival)
 Берлине (Berlin Burlesque Festival)
 Риме (Caput Mundi Burlesque Award)
 Стокгольме (Stockholm Burlesque Festival)
 Амстердаме (Amsterdam Burlesque Award)
 Женеве (Geneva Burlesque Festival)
 Нью-Йорке (New York Burlesque Festival)
 Ричмонде (Virginia Burlesque and Sideshow Festival
 Далласе, Лас-Вегасе (Viva Las Vegas)
 Новом Орлеане (New Orleans Burlesque Festival)
 Ванкувере, Оттаве, Торонто, Сиднее, Перте, Палмерстон-Норте (New Zealand Burlesque Festival) и так далее.

Бурлеск в России появился около 2006 года и за последние годы распространился по стране.

В 2012 году в Москве прошёл первый российский фестиваль «Мисс Бурлеск», который с тех пор проводится ежегодно в последние выходные апреля и собирает артистов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проходит как соревнование в категориях «Лучший Дебют», «Королева Традиций», «Королева Клубного Бурлеска» (Лучший танцор), «Королева Бурлеска» (Гран-при).

См. также 
 Дита фон Тиз
 Шоугёлз

Эротика
Бурлеск